Molekulska formula -{C21H23NO5}- se može odnositi na:

 Хероин
 Alokriptopin
 Kriptopin